Németh Mária
Németh Mária (1898–1967) opera-énekesnő (drámai szoprán)
Németh Mária (1957) festőművész, grafikus, animátor, divattervező

Németh Marika
Németh Marika (1925–1996) színésznő, primadonna